Michel Gaudin ist der Name folgender Personen:

* Michel Gaudin (1756–1841), französischer Politiker
 Michel Gaudin (Physiker) (* 1931), französischer Physiker
 Michel Gaudin (Polizist) (* 1948), französischer Polizeipräfekt